Fifty-Fifty (engl. für Halbe-Halbe) oder Fifty/Fifty steht für:

 Theater Fifty-Fifty, Privattheater in Erlangen
 fiftyfifty, gemeinnützige Organisation zur Unterstützung von Obdachlosen im Raum Düsseldorf
 Fifty/Fifty, Sonderförderprogramm für Debütprojekte, siehe MFG Filmförderung
 Fifty-Fifty (1988), deutsche Kriminalfilmkomödie von Peter Timm

Siehe auch:
 Halbe-halbe
 Halbe-Halbe, Spielfilm von 1977
 Mampe Halb und Halb
 50/50 – Freunde fürs (Über)Leben